Ле́мберг:
 Лемберг — гора Швабского Альпа (1015 м).
 Лемберг — австрийское название города Львов, официальное в австрийский и австро-венгерский периоды его истории (1772—1918).
 Лемберг — посёлок в современной Германии, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Персоналии 
Фамилия, означает еврейского выходца из города Лемберг. Лемберг, Александр Янович (1921—1985) — латышский советский артист балета, балетмейстер, хореограф, актёр, педагог. Народный артист СССР.
 Лемберг, Григорий Моисеевич (1873—1945) — русско-еврейский фотограф и кинооператор.
 Лемберг, Иван Иванович (1842—1902) — русско-немецкий геолог.
 Лемберг, Раиса Григорьевна (псевдоним Григорьев Р.; 1883—1975) — прозаик, педагог.
 Лемберг Руис, Эмилио (1905—1959) — испанский композитор.

 Лембергс 
Является латышским вариантом фамилии «Лемберг».
 Лембергс, Айварс (1953) — политический деятель Латвии, латвийский предприниматель.

